Sørensen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Martin V. Sørensen
 William Sørensen